Rumigny peut faire référence à :

Toponyme
 Rumigny, commune belge de Geetbets située en Région flamande dans la province du Brabant flamand.
 Rumigny, commune française des Ardennes
 Rumigny, commune française de la Somme

Patronyme
 Marie-Hippolyte de Rumigny (1784-1871), ambassadeur français et pair de France
 Marie-Théodore de Rumigny (1789-1860), frère du précédent, général français

Variantes actuelles du nom 
Il existe, actuellement, de nombreux homonymes et variantes de Rumigny.

De l'Angleterre au Nord de la France et les Flandres 
 Rumwell, près de Taunton et Wellington-Bridgewater, en Angleterre ;
 Rumesnil, entre Caen et Lisieux, en Normandie ;
 Rumont, dans les alentours d'Orléans et Paris, en Seine-et-Marne (Île-de-France) ;
 Rumigny, à Amiens, en Picardie ;
 Ruminghem, entre Calais et Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais (Flandres françaises) ;
 Rumbeke, à Roeselare, dans les Flandres occidentales ;
 Petit-Rumes, Rumes et Rumillies, dans la région de Tournai, le Tournaisis, maintenant dans le Hainaut ;
 Rumegies, entre Orchies et Hollain-Brunehaut, dans le Tournaisis, département du Nord (Nord-Pas-de-Calais, ou Flandres françaises) ;
 Rumilly-en-Cambrésis, près de Cambrai et Lesdain, dans le Nord (Nord-Pas-de-Calais, ou Flandres françaises) ;
 Rumont, près de Bar-le-Duc, sur la Meuse, en Lorraine ;
 Rumigny, entre Hirson et Charleville-Mézières, dans les Ardennes.

Du sud de la France au Benelux et à l'Allemagne du Nord 
 Rumilly, près d'Annecy, entre Lyon et Genève, en Haute-Savoie (Rhône-Alpes) ;
 Rümmingen, près de Lörrach, entre Bâle et Efringen, en Bade-Württemberg ;
 Rumersheim-le-Haut, près de Mulhouse, en Alsace ;
 Rumersheim, près de Strasbourg, dans le Bas-Rhin (Alsace) ;
 Rumbach, près de Karlsruhe, en Rhénanie-Palatinat ;
 Rummelsheim, également près de Karlsruhe, en Rhénanie-Palatinat ;
 Rümmelbach, près de Lebach et Heusweiler, en Sarre ;
 Rumelange, près d'Esch, au Luxembourg ;
 Rumsdorp, près de Landen, dans le Brabant flamand ;
 Rumst, au voisinage de Malines et Anvers ;
 Rummenohl, entre Hagen/Iserlohn et Lüdenscheid, en Rhénanie du nord-Westphalie ;
 Rummler, près de Münster, en Rhénanie du nord-Westphalie ;
 Rumelaar, entre Maarn et Scherpenzeel, dans la vallée de la Gueldre à Utrecht ;
 Rümmer, près de Wolfsburg, en Basse-Saxe ;
 Rumohr, près de Kiel, dans le Schleswig-Holstein.

De l'Allemagne du Sud à la Pologne, la Lituanie et la Finlande 
 Rumersham, près de Munich, en Bavière ;
 Rumersdorf et Rumerstorf, entre Passau et Linz, en Haute-Autriche (Autriche) ;
 Rummelsberg, près de Nuremberg, en Bavière ;
 Rummersricht, dans les environs d'Amberg et Nuremberg, en Bavière ;
 Rumburg, ou Rumburk, près de Zittau, dans les Ustecky Südetenland ;
 Rumin, près de Konin, en Grande-Pologne-Poznanie (Prusse occidentale) ;
 Rummelsburg, ou Miastko, dans les environs de Köslin (ou Kozalin), en Poméranie (Prusse orientale) ;
 Rummau, ou Rumy, près d'Allenstein (ou Olsztyn), en Varmie-Mazurie (Prusse orientale) ;
 Rumbonys, ou Rumboniu, près d'Alytus (Alythaus), en Lituanie (Prusse orientale) ;
 Rumsken, ou Rumskés, près de Kaunas (Kovno), en Lituanie (Prusse orientale) ;
 Rummelsrum, près d'Hunsala, dans le Vastervik (Kalmar, Suède) ;
 Rumau, ou Rumo, près de Nurmes (Valtimo), dans la région d'Itä-Suomi (Finlande).

Autres dérivés 
 Bossus-lès-Rumigny, située dans le département des Ardennes en région Grand Est.
 Lummen, dans les environs de Herk-de-Stad, dans le Limburg ;
 Zétrud-Lumay, ou Zittert-Lummen, entre Jodoigne et Tirlemont, à la frontière entre les Brabants flamand et wallon ;
 Brummen, entre Arnhem/Doesburg et Zutphen, en Gueldre ;
 Rumianek, ou Runkeln, près de Posen (Poznan), en Grande-Pologne (Prusse occidentale) ;
 Rumia, ou Ruhmel/Rahmel, près de Gdingen/Gotenhafen (Gdynia), en Poméranie (Prusse occidentale) ;
 Rumian, ou Rumnitz/Ramnitz, dans la région entre Thorn (Torun) et Allenstein (Olsztyn), en Varmie-Mazurie (Prusse orientale) ;
 Rumoka, près de Lipowiec, en Mazovie (Pologne) ;
 Rumoka, entre Glinojeck et Ciechanów, en Mazovie (Pologne).

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France